Соединённые Штаты Ала () — американская комедия от Чака Лорри. Премьера сериала состоялась 1 апреля 2021 года на американском телеканале CBS.

11 мая 2022 года телеканал CBS закрыл телесериал после двух сезонов.

Сюжет 
Райли большую часть молодости служил в морской пехоте. Главный персонаж привык к дисциплине и строгости, что была присуща армейским будням. Конечно же, возвращение домой и переход в статус гражданского сказываются на мужчине. Райли пытается привыкнуть к мирной жизни в Огайо, что даётся ему не очень здорово. Главный персонаж готов сделать всё возможное, чтобы помочь близким избавиться от насущных проблем. Его жизнь круто меняется, когда тот знакомится с неким Авальмиром. Ал жил в Афганистане и работал переводчиком. Теперь же он мечтает о том, чтобы начать новую счастливую жизнь. Главный персонаж перебирается в Америку, где надеется закрепиться и стать успешным пареньком. Пересечение с Райли и повсеместное общение с его окружение делает жизнь Ала невероятной и захватывающей!

В ролях

Основной состав 

 Адхир Кальян - Ал
 Паркер Янг - Райли
 Дин Норрис - Арт
 Элизабет Альдерфер - Лиззи
 Фаррах Маккензи - Хейзел
 Келли Госс - Ванесса

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2021 - 2022)

Производство

Разработка 
Премьера телесериала состоялась на американском телеканале CBS 1 апреля 2021 года. 15 мая 2021 года стало известно о продление телесериала на второй сезон. Премьера второго сезона состоится 7 октября 2021 года.

Примечания 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Программы телеканала Си-би-эс